Arosenius ist der Familienname folgender Personen:

 Ivar Arosenius (1878–1909), schwedischer Maler und Bilderbuchautor
 Per-Axel Arosenius (1920–1981), schwedischer Schauspieler